Ива́н Немчи́нов:
 Немчинов, Иван Васильевич (1933—2010) — советский учёный в области физики, доктор физ.-мат наук, профессор. Лауреат Ленинской (1966) и Государственной (1982) премий. Награжден орденом «Знак Почёта» (1962).
 Немчинов, Иван Максимович (1818—1881) — русский актёр, артист Малого театра в Москве.
 Немчинов, Иван Николаевич (1915—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.